En Pologne Wełnica peut désigner :

 Wełnica, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Wełnica, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.